María Coronel puede referirse a:

María Alonso Coronel, del siglo XIII, esposa de Guzmán el Bueno;
María Fernández Coronel, del siglo XIV, hija de un sobrino de la anterior y fundadora del convento de Santa Inés de Sevilla;
María Coronel (comunera) Dama castellana del siglo XVI, de ascendencia judeoconversa y esposa de Juan Bravo;
María Mercedes Coronel, protagonista de la Revolución de Mayo (1810).
 Maria de Fátima Coronel Magistrada de Cabo Verde